Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16 van 1986 was de 2e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 16 jaar. Er namen acht landen deel aan dit toernooi dat van 15 november tot en met 22 november in Qatar werd gespeeld. Zuid-Korea werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Qatar na strafschoppen verslagen. Saoedi-Arabië werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 16 van 1987, dat van 12 juli tot en met 25 juli in Canada wordt gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Zuid-Korea, Qatar en Saoedi-Arabië.

Gekwalificeerde landen

Stadions
Alle wedstrijden werden gespeeld in Doha, Qatar.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Externe link
AFC – online
RSSSF

Asian Cup onder 17
Voetbal in 1986
Voetbal in Qatar
Sportevenement in Qatar